Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres C et F.

Codes 
 .cf, République centrafricaine (Domaine national de premier niveau)
 CF, République centrafricaine (norme ISO 3166-1 alpha-2)
 CF, République du Congo (norme FIPS 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 0xCF, symbole pour la lettre capitale I tréma « Ï » (norme ISO/CEI 8859-1)
 CF, Crédit financier (domaine économique)

Sigles et abréviations 
 Cf, symbole du californium, un élément chimique ;
 cf., abréviation de l'expression latine confer qui signifie « se référer à » ;
 CF, abréviation de la simulation Catching Features, simulation de course d'orientation ;
 CF, carte mémoire CompactFlash utilisée comme mémoire de masse pour divers appareils portables ;
 CF, abréviation de Canadien français ;
 CF, abréviation de Crossfit ;
 CF, abréviation de Canadian Forces (Forces canadiennes) ;
 CF, abréviation de Capitaine de frégate, grade de la Marine nationale française ;
 CF, en hexadécimal, représente le nombre 207 en décimal ;
 CF, abréviation de  qui désigne en général les versions de firmware « modifié » de la Playstation Portable ou de la Playstation 3 de Sony ;
 CF, abréviation de l'anglais Cystic Fibrosis (mucoviscidose) ;
 CF, abréviation de Chrome Frame (), plug-in Google Chrome pour Internet Explorer ;
 CF, abréviation de « coupe-feu » en génie civil ;
 CF, abréviation de cold finish, laminé ou étiré à froid en sidérurgie ;
 CF, abréviation du Conseil fédéral suisse ;
 CF, abréviation de Cash Flow (flux de trésorerie) ;
 CF, abréviation de Club de Fútbol (espagnol), utilisé notamment dans le nom « Real de Madrid CF », « Valence CF » ou « Granada CF » ;
 CF, abréviation de Casseurs Flowteurs, groupe de rap ;
 CF, abréviation de "Child Free", qui représente les personnes ne souhaitant pas avoir d'enfant.

Références

Voir aussi 
 CF4 (tétrafluorure de carbone)

Abréviation
Code